Bán János (1933–2014) televíziós újságíró 
 Bán János (1955) Jászai Mari-díjas színész
 Bán János (1968) író